I Married a Communist ist der Original- bzw. Alternativtitel von:

 The Woman on Pier 13, amerikanischer Film von Robert Stevenson (1949)
 Mein Mann, der Kommunist, amerikanischer Roman von Philip Roth (1998)